Chandler Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chandler Lake (Alaska)
 Chandler Lake (Maine)
 Chandler Lake (Michigan)
 Chandler Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Chandler Lake (Jackson County, Minnesota)
 Chandler Lake (Oregon)